Heteropsylla är ett släkte av insekter. Heteropsylla ingår i familjen rundbladloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundbladloppor
Heteropsylla